Barcelona Open Banc Sabadell 2019 — ежегодный мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий весной в Барселоне (Испания) на открытых грунтовых кортах комплекса Real Club de Tenis Barcelona. С 2009 года относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,3 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 48 участников в одиночном разряде и 24 пары. В текущем году турнир состоится с 22 по 28 апреля.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 15 Апреля 2019.

Особая категория игроков 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир:
  Александр Зверев
  Григор Димитров
  Давид Феррер
  Фелисиано Лопес
  Никола Кун
2. Теннисисты, победители квалификации:
  Марсель Гранольерс
  Федерико Дельбонис
  Уго Деллиен
  Альберт Рамос Виньолас
  Диего Шварцман
  Педру Соуза
3. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Николас Ярри
  Роберто Карбаллес Баэна
  Гвидо Андреоцци

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания 

2019 год в теннисе